«Там, где дремлют леса…» — второй студийный альбом группы Сварга, вышедший в декабре 2007 года на лейбле Svasound records.

Об альбоме 
«Там, где дремлют леса» были по традиции записаны на студии Moscow Sound под руководством Сергея «Lazar»'я Аркона, Rossomahaar и Сергея Левченко, который внес свой вклад и в материал альбома в виде нескольких клавишных партий. При записи диска использовалось большое количество фольклорных инструментов: помимо аккордеона, являющегося визитной карточкой Сварги, использовались варган, флейта, испанская волынка, жалейка и другие духовые инструменты. В записи альбома принимали участие Ксения (Калевала), Маша «Scream» (Аркона), Алексей Большов (Наследие вагантов) и Фёдор Ветров (Ветер Воды).

Список композиций 
 Мороки
 Волчья
 Голос лютеня
 Заклятье
 Там, где дремлют леса…
 Поднебесные
 Северное небо
 Ветер
 Долго ли…
 Не могу лететь

Список участников 
Основной состав:
 Wolfenhirt — голос, тексты
 Mike — бас, гитара, акустическая гитара
 Hurry — аккордеон
 Saint — гитара, акустическая гитара
 Minoss — духовые
 Bruno — виолончель
 Zahaar — ударные

Сессионные:
 А.Разиков — варган
 Маша «Scream» (Аркона) — бэк-вокал.
 Федор Ветров (Ветер Воды) — альт
 Алексей Большов (Наследие вагантов) — блок-флейта, испанская волынка (gaita gallega, жалейка и ряд других духовых инструментов).
 Ксения (Калевала) — бэк-вокал

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20121006021326/http://www.svarga-russia.ru/diskografiya/tam_gde_dremlyut_lesa.html
 http://www.darkside.ru/album/12135/
 Там, Где Дремлют Леса…на discogs.com

Примечания 

Альбомы группы «Сварга»